Premier League 1981/82 steht für:

 Egyptian Premier League 1981/82
 Maltese Premier League 1981/82